Polkunen est un patronyme finnois pouvant désigner:

Patronyme
 (1926-2012), écrivaine et traductrice finlandaise
Sirkka Polkunen (1927-2014), fondeuse finlandaise

Homonymie de patronyme
Patronyme finnois